Cavagliano – frazione di Bellinzago Novarese
 Cavagliano – frazione di Prato